Francisco Bedoya puede designar a:

 Francisco Bedoya Gutiérrez, un líder guerrillero español, que se enfrentó al régimen de Francisco Franco;
 Francisco Solano Bedoya, un militar argentino que participó en las guerras civiles de principios del siglo XIX;
 Francisco Serrano Bedoya, militar y político español del siglo XIX;
 Felipe Francisco Molina y Bedoya, diplomático de Costa Rica del siglo XIX;
 Juan Francisco Rivera Bedoya, político mexicano del siglo XX.